Niemcy:
 Scheuerfeld – dzielnica Coburga
 Scheuerfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen